Schneller steht für:
 Schneller (Einheit), Zählmaß im Garnhandel
 (1782) Schneller, Asteroid des Hauptgürtels
 Schneller (Mondkrater), Mondkrater
 Schneller zu Lottstetten, schwäbisches Adelsgeschlecht

Schneller ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid Schneller (1873–1955), österreichische Schriftstellerin
 Andreas von Schneller (1755–1840), österreichisch-ungarischer General

 August Schneller (Wilhelm August Schneller; 1807–1886), slowakischer Offizier und Botaniker 

 David Andreas Schneller (1723–1789), deutscher Oberstleutnant und Übersetzer 

 Franz Schneller (1889–1968), deutscher Dramaturg, Regisseur und Schriftsteller
 Georg Schneller (1746–1804), deutscher Benediktiner und Theologe
 Hans Walter Schneller (1893–1982), Schweizer Komponist  
 Helmut Schneller (1922–2010), deutscher Kabarett-Autor
 Herbert Schneller (1901–1967), deutscher Astronom
 Hermann Schneller (1893–1993), deutscher Theologe und Waisenhausdirektor
 Johann Ludwig Schneller (1820–1896), deutscher Lehrer und Missionar
 Josef Schneller (1801–1879), Schweizer Archivar und Historiker
 Joseph Anton Schneller (1738–1811), deutscher Theologe und Pädagoge
 Julius Franz Borgias Schneller (1777–1833), österreichischer Historiker und Schriftsteller
 Kai Schneller (* 1964), deutscher Koch
 Karl Schneller (1878–1942), österreichischer General und Schriftsteller
 Konrad Schneller (1937–2007), deutscher Politiker (CDU)
 Lena Schneller (* 1978), Schweizer Politikerin

 Lukas Schneller (* 2001), deutscher Fußballtorhüter
 Max Schneller (1886–1948), deutscher SS-Führer
 Oliver Schneller (* 1966), deutscher Musiker und Komponist
 Otniel Schneller (* 1952), israelischer Politiker
 Theodor Schneller (1856–1935), deutscher Theologe und Diakon
 Tommy Schneller (* 1969), deutscher Saxophonist und Sänger
 Volker Schneller (* 1938), deutscher Handballspieler und -trainer
 Wilhelm Schneller (1894–1979), deutscher Politiker (SPD, KPD) 

Siehe auch:
 Schnell
 Schnelle
 Schnellen